Racing Club Brussel - Belgische voetbalclub uit Brussel
 Racing Club de Bruxelles (9012) - voormalige Belgische voetbalclub uit Watermaal-Bosvoorde, opgegaan in onderstaande club
 Racing Club de Bruxelles (7759) - Belgische voetbalclub uit Watermaal-Bosvoorde
 Royal Racing Club de Bruxelles - Belgische hockeyclub uit Brussel